Семён Ло́сев:
 Лосев, Семён Михайлович (род. 1946) — советский и российский театральный режиссёр, педагог; ученик Г. Товстоногова.
 Лосев, Семён Фёдорович (1919—1974) — Герой Социалистического Труда. Примечания